Сан Марко може да се отнася за:

 базиликата Сан Марко във Венеция – най-известна църква в града
 площадът на който се намира едноименната базилика във Венеция
 Сан Марко, квартал във Венеция
 базиликата Сан Марко в Рим